Joan van Hoorn (1653 - 1711), Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië
 J.D.H.W.C. van Hoorn (ca. 1867 - 1943), burgemeester van Valkenswaard